Ста́вропольський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Ставрополь.

 Ставропольський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Ставропольський провулок — провулок у місті Олександрія Кіровоградської області.
 Ставропольський провулок — провулок у місті Слов'янськ Донецької області.

Ставропольський провулок — колишня назва провулку Вовчогірського у місті Києві.

Провулки